Sgùrr nan Coireachan ist der Name folgender Berge in Schottland:
 Sgùrr nan Coireachan (Corryhully), 956 m hoher Berg nördlich von Glenfinnan
 Sgùrr nan Coireachan (Glen Dessary), 953 m hoher Berg südlich von Loch Quoich